Viscount Montgomery war ein erblicher britischer Adelstitel, der je einmal in der Peerage of Ireland und der Peerage of England verliehen wurde.

Verleihungen 
Erstmals am 3. Mai 1622 wurde in der Peerage of Ireland der Titel Viscount Montgomery, of the Great Ardes, dem schottischen Soldaten und Aristokraten Hugh Montgomery verliehen. Dieser hatte sich bei der Ansiedlung von Schotten in der irischen Provinz Ulster, den sogenannten Ulster-Schotten, verdient gemacht. Sein Enkel, der 3. Viscount, wurde am 18. Juli 1661 in der Peerage of Ireland zum Earl of Mount Alexander erhoben. Beide Titel erloschen beim Tod seines Nachfahren, des 5. Earls am 7. April 1757.

In zweiter Verleihung wurde am 24. März 1687 in der Peerage of England der Titel Viscount Montgomery für William Herbert, 1. Earl of Powis neu geschaffen. Die Viscountwürde wurde ihm als nachgeordneter Titel zum gleichzeitig Verliehen Titel Marquess of Powis verliehen. Bereits am 4. April 1674 war er zum Earl of Powis erhoben worden und hatte 1667 von seinem Vater den am 2. April 1629 seinem Großvater verliehenen Titel Baron Powis geerbt. Die Titel erloschen am 8. März 1748 beim Tod des 3. Marquess.

Liste der Viscounts Montgomery

Viscounts Montgomery, erste Verleihung (1622)
Hugh Montgomery, 1. Viscount Montgomery (1560–1636)
Hugh Montgomery, 2. Viscount Montgomery (1616–1642) 
Hugh Montgomery, 1. Earl of Mount Alexander, 3. Viscount Montgomery (um 1625–1663)
Hugh Montgomery, 2. Earl of Mount Alexander, 4. Viscount Montgomery (1651–1717)       
Henry Montgomery, 3. Earl of Mount Alexander, 5. Viscount Montgomery (um 1652–1731)       
Hugh Montgomery, 4. Earl of Mount Alexander, 6. Viscount Montgomery († 1745)
Thomas Montgomery, 5. Earl of Mount Alexander, 7. Viscount Montgomery († 1757)

Viscounts Montgomery, zweite Verleihung (1687)
 William Herbert, 1. Marquess of Powis, 1. Viscount Montgomery (1626–1696) 
 William Herbert, 2. Marquess of Powis, 2. Viscount Montgomery (1665–1745)
 William Herbert, 3. Marquess of Powis, 3. Viscount Montgomery (1698–1748)

Siehe auch 
 Lord Montgomerie
 Earl of Montgomery
 Viscount Montgomery of Alamein

Literatur und Weblinks 
 Charles Kidd: Debrett's Peerage and Baronetage. Debrett's Ltd, London 2014, ISBN 0-9929348-2-6.
 Leigh Rayment’s Peerage Page

Montgomery
Montgomery
Erstverleihung 1622